José María Caro puede referirse a:
 José María Caro Rodríguez, cardenal de la Iglesia Católica chilena
 José María Caro Martínez, primer alcalde de Pichilemu y padre del anterior
 Población José María Caro, una población de Santiago, Chile, llamada así en honor al cardenal
 Brigada de Investigación Criminal José María Caro de la Policía de Investigaciones chilena

Véase también
 Cardenal Caro